Ocós kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Ocós, kommun, Departamento de San Marcos, 
 Ocós (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de San Marcos,